Каратау (Тюркс. чорні гори) — топонім.

України  
 Каратау — гора на Карабі-Яйлі в Криму. 
 Каратау — гірський масив Зовнішньої гряди Кримських гір
 Гора Каратау — ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Криму

Росія  
 Каратау — хребет, західний відріг Південного Уралу (Башкортостан, Челябінська область)

Казахстан 
 Каратау — хребет, північно-західний відріг Тянь-Шаню (Жамбилська, Південно-Казахстанська та Кизилординська області)
 Каратау — хребет, відріг на північному заході Джунгарського Алатау.
 Каратау — місто, районний центр Таласського району, Жамбилська області
 Каратау — інша назва гір Мангістау (Мангістауська область)

Узбекистан  
 Каратау — селище міського типу, порт на правому березі Амудар'ї, Каракалпакстан

Примітки